Eragon puede referirse a:

 Eragon, el primer libro de la saga El Legado;

 Eragon (personaje), el protagonista de esta saga;

 Eragon (película), la película basada en el libro del mismo nombre.